Primeiro Cerco de Gibraltar — conduzido pela Coroa de Castela em 1309
 Segundo Cerco de Gibraltar — conduzido pela Coroa de Castela em 1316
 Terceiro Cerco de Gibraltar — conduzido pelo Império Merínida em 1333
 Quarto Cerco de Gibraltar — conduzido pela Coroa de Castela em 1333
 Quinto Cerco de Gibraltar — conduzido pela Coroa de Castela em 1349—1350
 Sexto Cerco de Gibraltar — conduzido pelo Reino Nacérida em 1411
 Sétimo Cerco de Gibraltar — conduzido pela Coroa de Castela em 1436
 Oitavo Cerco de Gibraltar — conduzido pela Coroa de Castela em 1462
 Nono Cerco de Gibraltar — conduzido por João Afonso de Gusmão em 1467—1468
 Décimo Cerco de Gibraltar — conduzido pela Coroa de Castela em 1506